Grahamer ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Grahamer (1857–1936), österreichischer Bauer und Politiker
 Josef Grahamer (1888–1950), Missionsbenediktiner